Denne liste over fredede bygninger i Svendborg Kommune viser alle fredede bygninger i Svendborg Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Svendborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn 

Svendborg Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Svendborg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments